Alexander Zickler (Bad Salzungen, 28 de fevereiro de 1974) é um ex-futebolista alemão que atuava como atacante. 

Em seu auge, era considerado um dos maiores cabeceadores do planeta, ao lado do seu compatriota Oliver Bierhoff. Fez sucesso no Bayern de Munique, clube onde jogou por 12 anos. 

Defendeu, ainda, Dínamo Dresden, Red Bull Salzburg, LASK Linz e ASV Taxham, onde encerrou a carreira em 2012.

Seleção Alemã
Com a Seleção Alemã, Zickler atuou em 12 partidas entre 1998 e 2002, marcando 2 gols num amistoso frente à Espanha, em agosto de 2000. 

Era presença certa para a Copa de 2002, porém uma contusão grave nos joelhos o tirou dos gramados por quase um ano.

Títulos 
 Bundesliga: 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005
 Bundesliga Austríaca: 2007, 2009, 2010
 Copa da UEFA: 1996
 DFB Liga-Pokal: 1997, 1998, 1999, 2000, 2004
 DFB Pokal: 1998, 2000, 2003, 2005
 Champions League: 2001
 Mundial de Clubes: 2001

Campanhas de destaque 
 DFB Pokal: vice-campeão - 1999
 Champions League: vice-campeão - 1999
 Supercopa Européia: vice-campeão - 2001

Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do Dynamo Dresden
Futebolistas do FC Bayern München
Futebolistas do FC Red Bull Salzburg